SDI Media de México (también conocida como: SDI Media Group de México) fue una empresa mexicana de doblaje y traducción de diálogos con sede en Ciudad de México perteneciente a la localizadora de contenido SDI Media.
Entre los proyectos realizados ahí, destacan series de Disney como Los Hechiceros de Waverly Place, Phineas y Ferb y Aaron Stone, además de muchas películas de Paramount, Warner Bros, Sony, Universal, Netflix, las series de Cartoon Network desde el 2014 etc.

Historia 
SDI se expandió a Latinoamérica en el 16 de mayo de 2007 al adquirir el estudio de doblaje Prime Dubb, fundada por por el actor, director de doblaje y empresario Eduardo Giaccardi. En sus inicios dicha empresa se ubicaba en la calle de Sóstenes Rocha # 84 (entre Periférico y la avenida Constituyentes) y poco tiempo después mudó sus estudios a la calle de Pino N.º 1, en la colonia Florida. De esta forma empezaron a doblar en español proyectos de Fox, Warner,

En 2 de marzo de 2013, Eduardo Giaccardi deja SDI Media para abrir una nueva empresa llamada LaboPrime Dubbing Producers, siendo reemplazado por el actor y director Mario Castañeda en sus funciones hasta mediados de 2014, luego Raymundo Aldana ocupa el cargo de director regional hasta 2019, de 2019 a 2020 lo sustituye Simón Parra y desde ese mismo año, actualmente está en dicho cargo Geraldine Bocardo. Gabriela Garay es la gerente de doblaje y José Luis Negrete el gerente de clientes.

Durante esa época se convirtió en la casa de doblaje de Cartoon Network desde 2014, doblando sus series como Tío Grandpa, Escandalosos, Las chicas superpoderosas (2016), etc. Además de series dobladas anteriormente por la ex casa de doblaje del mismo canal Sensaciones Sónicas como Hora de aventura, Un show más y El increíble mundo de Gumball.

Su sede de México contaba con nueve salas de grabación (tres de ellas para Theatricals) y dos salas de mezclas.

El 22 de enero de 2021, se anunció que la empresa localizadora Iyuno Media Group llegó a un acuerdo para adquirir de Imagica Group el 100% de SDI Media, que incluye sus instalaciones en México y el resto del mundo concretandose el 26 de marzo del mismo año cambiando su nombre a Iyuno-SDI Group.

Desde finales de abril del mismo año, el estudio fue integrado formalmente al grupo de locaciones de Iyuno, además de cambiar su nombre.

Tanto Un lugar en silencio: Parte II cómo El conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo y El dragón de la tetera fueron tres de las últimas películas dobladas en el estudio antes de su fusión.

Trabajos de doblaje

Dreamworks 

 Shrek tercero
 Shrek ogroriza la Navidad
Madagascar
Madagascar 2: Escape de África
Madagascar 3: Los Fugitivos
Espantatiburones
Vecinos invasores
Pollitos en Fuga
Wallace y Gromit: La Batalla de Los Vegetales
Bee Movie: La historia de una abeja
El origen de los guardianes
El príncipe de Egipto
José, el rey de los sueños
Lo que el agua se llevó

20th Century Fox 
 X-Men
 X-Men 2
 X-Men: la batalla final
El día después de mañana
Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma
Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones
Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith
Anastasia
Avatar
 Titan A.E.
 La Era del Hielo 
 La Era del Hielo 2
 La Era del Hielo 3
 Río
Alvin y las ardillas
Horton y el mundo de los Quién
 Dragonball Evolution
 Alvin y las ardillas 2

The Walt Disney Company 
 La Dama y el Vagabundo (Redoblaje de 1997)
 Hércules
 Bichos: Una aventura en miniatura
 Toy Story 2
 Fantasía 2000
 La sirenita 2: regreso al mar
 Buzz Lightyear, Comando Estelar: La Aventura Comienza
 La Dama y el vagabundo 2: Las aventuras de Scamp
 Los hechiceros de Waverly Place (temporadas 1-3)
Sunny, entre estrellas (Temporada 1)
 Phineas y Ferb (temporadas 1-2)
 Los imaginadores
 Aaron Stone
 Estoy en la banda
 Combo Niños
 House of Mouse (Última temporada)
 Miley Cyrus: En vivo en Berlín
 La fuente del amor

Warner Bros. 
Meteoro, La película
Star Wars: The Clone Wars
 Another Cinderella Story
 La Gran Aventura Lego
 Interestelar
 Detective Pikachu
 Ready Player One: comienza el juego
 El Conjuro
 El Conjuro 2
 El Conjuro 3: El Diablo me obligó a hacerlo
 Mujer Maravilla
Liga de la Justicia
Aquaman
La Piedra Mágica
Space Jam: Una nueva era

Cartoon Network 
Hora de Aventura (desde temporada 5)
 Mad (Temporada 4)
Un Show Más (desde temporada 5)
El Increíble Mundo de Gumball (desde temporada 3)
 Ben 10: Omniverse (desde temporada 5)
Tío Grandpa
Escandalosos
 Las Chicas Superpoderosas
 Ben 10
 Magiespadas
 OK K.O.! Let's Be Heroes
 Mao Mao: Heroes of Pure Heart

Anime 
Bakugan
 Beyblade: Metal Fusion
El viaje de Chihiro (Versión México)
Pokémon (Desde Los Vencedores De La Liga Sinnoh)
Beyblade Burst

Otros 
 My Little Pony: La magia de la amistad
 The Loud House (Temporadas 1 - 5)
 Transformers: Prime
 Monster High
 Max Steel (2013)
Sr. Young
 Little Charmers
 Grojband
 Life with Boys
 Mysticons
 PINY: Instituto de Nueva York
 Alvin y las ardillas (serie de televisión de 2015)
 The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (Voces Adicionales)
 The SpongeBob Movie: Sponge on the Run (Voces Adicionales)

Anima Estudios
 La leyenda de las momias de Guanajuato
 La leyenda del Chupacabras
 La leyenda del Charro Negro
Las Leyendas

Enlaces externos 
 Página de S.D.I. Media

Empresas de México
Estudios de doblaje
Estudios de doblaje de México
Empresas desaparecidas de México